Лари́са Ю́рьевна Селезнёва (р. 12 сентября 1963, Ленинград) — советская фигуристка, выступавшая в парном разряде. В паре Олегом Макаровым - бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1984 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров (1980 и 1981), двукратная чемпионка Европы и четырёхкратная чемпионка СССР. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР (1989). В настоящее время живёт и работает тренером-хореографом по фигурному катанию в США.

Карьера 
Первоначально Лариса с Олегом тренировались у Андрея Сурайкина — серебряного призёра Олимпийских игр, трёх чемпионатов мира в парном катании (в паре с Людмилой Смирновой), который после завершения спортивной карьеры работал в одной бригаде с Тамарой Москвиной. Как только у пары пошли приличные результаты, Сурайкин решил отделиться и тренировать их самостоятельно, но спортивное руководство приняло решение передать пару более опытному специалисту — Игорю Москвину. Под руководством Москвина Селезнёва с Макаровым овладели сложнейшим набором прыжков: тройной тулуп, двойной аксель, каскад двойной аксель — двойной тулуп в одной программе, а также комбинацией выброс двойной аксель — тройка — прыжок двойной аксель. Кроме того пара — первая в мире продемонстрировала в разных программах четыре сложнейших и сегодня выброса — тройные риттбергер, сальхов, тулуп, а также аксель в два с половиной оборота. А поддержки с «перебросами» партнерши в воздухе до сих пор никто не берется повторить. Все это позволило паре с первого сезона в сборной СССР сразу выиграть бронзу на зимних Олимпийских играх (1984). Дважды после этого они выигрывали чемпионаты Европы, завоевали серебро и бронзу мировых первенств.

В 2002 году работавшие в то время в Хакенсаке Тамара и Игорь Москвины (готовили к Олимпийским играм Елену Бережную с Антоном Сихарулидзе и американскую пару Ина/Циммерман), узнав что соседний каток ищет тренеров по фигурному катанию, пригласили Ларису и Олега в США, где они живут и работают в настоящее время.

Семья 
Замужем за своим бывшем партнёром Олегом Макаровым. Их дочь, Ксения Макарова — чемпионка России 2010 года в женском одиночном катании. Лариса занимается хореографической подготовкой Ксении.

Спортивные достижения

после 1986 года

до 1986 года

Примечания

Ссылки 
 Pairs on Ice: Селезнёва/Макаров
 Сайт Selezneva & Makarov
 Профиль на сайте В. Соловьёва

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Тренеры по фигурному катанию России
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Заслуженные мастера спорта СССР